Михаил Черников
 Черников, Михаил Васильевич (1909—1996) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Черников, Михаил Васильевич (род. 1960) — российский философ, политолог, социолог, публицист.
 Черников, Михаил Петрович (1919—?) — советский биохимик, специалист по питанию, подписал «Письмо трёхсот».
 Черников, Михаил Юрьевич (род. 1974) — российский деятель органов внутренних дел.